Arroio do Meio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arroio do Meio (ort), Rio Grande do Sul, 
 Arroio do Meio (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar